Виктор Ремнёв:
 Ремнёв, Виктор Владимирович (род. 1958) — Герой Украины.
 Ремнёв, Виктор Михайлович (1913—1945) — полный кавалер ордена Славы.